Зулиха Нигметовна Сабитова — советский казахстанский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1923 году в Астрахани. Член ВКП(б).

Выпускница Московского института цветных металлов имени М. И. Калинина. С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1962 гг. — технолог, заместитель начальника цеха № 1 завода по обработке цветных металлов Балхашского горно-металлургического комбината, председатель Карагандинского совнархоза, на хозяйственной и административной работе в Казахской ССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов. Делегат X съезда КП Казахстана, IV Всесоюзного съезда научно-технического общества в Москве.

Умерла в Караганде в 1993 году.

Ссылки 
 Сабитова

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты съездов КП Казахстана